Cannavacciuolo ist der Familienname der folgenden Personen:

 Antonino Cannavacciuolo (* 1975), italienischer Koch und Fernsehmoderator
 Gennaro Cannavacciuolo (1962–2022), italienischer Schauspieler und Sänger